Александродар — название населённых пунктов.

Россия 
 Александродар — село в Невинномысском районе Ставропольского края, вошло в состав современного села Кочубеевское.
 Александродар — прежнее название села Надеждино в Кошкинском районе Самарской области.

Украина 
 Александродар — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Александродар — село в Доманёвском районе Николаевской области.

См. также